Gwiazda Południa – duży diament brazylijski, znaleziony w 1853
 Gwiazda Południa – jednotomowa powieść Juliusza Verne’a z cyklu Niezwykłe podróże
 Gwiazda Południa – brytyjsko-francuska komedia przygodowa z 1969 roku na podstawie powieści Juliusza Verne’a pod tym samym tytułem